Салома́тов — фамилия. Известные носители:
 Саломатов, Андрей Васильевич (род. 1953) — русский писатель-фантаст, детский писатель, прозаик.
 Саломатов, Вячеслав Владимирович (род. 1961) — советский и российский спортсмен (хоккей с мячом), чемпион мира (1989).